Июльский переулок:

Беларусь 

 Июльский переулок — переулок в Могилёве

Россия 

 Июльский переулок — переулок в Брянске
 Июльский переулок — переулок в Ижевске
 Июльский переулок — переулок в Можге республики Удмуртия
 Июльский переулок — переулок в Муроме Владимирской области
 В Ростове-на-Дону:
 1-й Июльский переулок
 2-й Июльский переулок
 3-й Июльский переулок

Украина 

 Июльский переулок — переулок в Кременчуге Полтавской области

См. также 

 Июльская улица
 Июльская площадь — улица в Львове